Транслін (білок)
 Time-Sensitive Networking
 Код IATA для міжнародного аеропорту Бінхай ()
 Код ISO 639 для мови сетсвана

Див. також 
 ТСН (значення)